Аббревиатура ORF может означать:
 Österreichischer Rundfunk — австрийская телерадиокомпания
 Open Reading Frame — открытая рамка считывания (термин в генетике)

См. также 
 Карл Орф (1895—1982) — немецкий композитор
 Орф — существо в древнегреческой мифологии